Бьюре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 10,05 км². Население — 242 человека (на 2010 год).

Покровителем города считается Сант Эстеве.

Население

Примечания

Ссылки 
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны